Resurrection, Anastacia stúdióalbuma, 2014.
Resurrection, a Chimaira stúdióalbuma, 2007.
Resurrection, az East 17 stúdióalbuma, 1998.
Resurrection, Rob Halford szólózenekarának stúdióalbuma, 2000.
Resurrection, a New Found Glory stúdióalbuma, 2014.
Resurrection, a Possessed válogatásalbuma, 2003.
Resurrection, a Venom stúdióalbuma, 2000.